Нінохе (Івате)
Повіт Нінохе